Певец — многозначный термин:

 Певе́ц — тот, кто поёт, занимается пением.
 Певчий (церковный хор)
 Певец (село) — село в Болгарии.
  — фильм Дина Рида о судьбе чилийского певца-коммуниста Виктора Хара, 1977 год.
  — фильм Леона Ичасо о пуэрто-риканском певце стиля сальса Экторе Лаво, 2006 год.
 Пе́вец, Катия — американская актриса.